Fenes, Fehér megye
 Kisfenes, Kolozs megye
 Magyarfenes, Kolozs megye
 Szászfenes, Kolozs megye
 Várasfenes, Bihar megye